Кубок Европы по футболу ConIFA () — Европейский футбольный турнир, проводимый организацией Confederation of Independent Football Associations, для команд являющихся её членами. Проходит с периодичностью раз в два года. Впервые прошёл в 2015 году в городе Дебрецен, Венгрия. Действующий чемпион команда  Южной Осетии.

Результаты

Участники

См. также 
 ConIFA
 ConIFA World Football Cup

Примечания 

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА